

Вінцентувка () — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Вінцентівка — місцевість у Коломиї Коломийського району Івано-Франківської області

Колишні топоніми 
 Вінцентівка — колишня назва села Вікентіївка Липовецького району Вінницької області
 Вінцентівка — колишня назва села Завітного Луцького району Волинської області
 Вінцентівка — колишня назва села Запруддя Білоцерківського району Київської області

Коментарі

Примітки 

Багатозначні топоніми